Název Řečický potok má více vodních toků:

 Řečický potok (přítok Bobrůvky) – pravostranný přítok Bobrůvky v okrese Žďár nad Sázavou
 Řečický potok (přítok Trnavy) – pravostranný přítok Trnavy v okrese Pelhřimov
 Řečický potok (přítok Trotiny) – levostranný přítok Trotiny v okrese Trutnov
 Řečický potok (přítok Volfířovského potoka) – levostranný přítok Volfířovského potoka v okrese Jindřichův Hradec